Semionov (en  ; masculin), également Semenov, Semenoff, ou Semionova (féminin), également Semenova, peut faire référence à :

Patronymes

Semenoff 
 Arièle Semenoff (1947-), actrice française.

Semionov 
 Alekseï Semionov (1981-), joueur russe de hockey sur glace.
 Alexandre Semionov (1922-1984), peintre soviétique.
 Anatoli Semionov (1962-), joueur russe de hockey sur glace.
 Andreï Semionov (1972-), compositeur et chef d'orchestre russe
 Arièle Semenoff (1947-), actrice française
 Dmitri Semionov (1982-), joueur russe de hockey sur glace.
 Grigori Semenov (1890-1946), ataman et général dans les armées blanches
 Julian Semenov (1931-1993), écrivain russe de romans d'espionnage
 Kirill Semionov (1994-), joueur russe de hockey sur glace.
 Maksim Semionov (1984-), joueur kazakh de hockey sur glace.
 Michail Semenov (1986-), fondeur biélorusse.
 Mingiyan Semenov (1990-), lutteur russe.
 Nikolaï Semionov (1896-1986), physicien et chimiste russe
 Piotr Semionov-Tian-Chanski (1827-1914), explorateur et géographe russe
 Serhiy Semenov (1988-), biathlète ukrainien
 Viktor Semionov (1957-), biathlète soviétique ; 
 Vladimir Semionov (1911-1992), diplomate russe ;
 Vladimir Semionov (1953-), joueur et entraîneur russe de hockey sur glace.
 Youri Ivanovitch Semionov (1929-), historien et philosophe russe

Semionova 
 Ksenia Semenova (1992-), gymnaste russe
 Lidia Semenova (1951- ), joueuse d'échecs soviétique puis ukrainienne
 Marina Semenova (1908-2010), ballerine russe
 Tatiana Semenova (1920-1996), danseuse de ballet russe,
 Polina Semionova (1984-), ballerine russe
 Svetlana Semenova (1958-), rameuse d'aviron soviétique
 Uļjana Semjonova (1952-), ancienne joueuse de basket-ball soviétique

Toponymes 
 Semionov, ville de l'oblast de Nijni Novgorod (Russie).

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe